Bagno (italienisch ‚Bad‘) heißen die Orte

 Bagno, Ortsteil der Gemeinde L’Aquila in der Provinz L’Aquila
 Bagno, Ortsteil der Gemeinde Reggio nell’Emilia in der Provinz Reggio Emilia
 Bagno a Ripoli, Gemeinde in der Provinz Florenz
 Bagno di Romagna, Gemeinde in der Provinz Forlì-Cesena
 Bagno Vignoni, Ortsteil der Gemeinde San Quirico d’Orcia in der Provinz Siena
 Madonna del Bagno, Ortsteil der Gemeinde Gioia Sannitica in der Provinz Caserta
 Santa Maria al Bagno, Ortsteil der Gemeinde Nardò in der Provinz Lecce

Bagno (italienisch ‚Zuchthaus‘) bezeichnet

 Bagno (Strafanstalt) mit der Etymologie

Bagno (polnisch ‚Sumpf‘ oder ,Moor‘) heißen die Orte

 Bagno (Tychowo), Woiwodschaft Westpommern (Poggenkaten, Kreis Schlawe/Pommern)
 Bagno (Sława), Woiwodschaft Lebus (Bruchdorf, Kreis Bomst/Posen)
 Bagno (Oborniki Śląskie), Woiwodschaft Niederschlesien (Heinzendorf, Kreis Trebnitz/Schlesien)
 Bagno (Nowe Miasto Lubawskie), Woiwodschaft Ermland-Masuren (Ludwigslust, Kreis Löbau/Westpreußen)

Bagno ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Bagno (1920–1990), italienischer Schauspieler
 Giovanni Francesco Guidi di Bagno-Talenti (1720–1799), italienischer Geistlicher
 Marcos Bagno (* 1961), brasilianischer Schriftsteller
 Nicolò Guidi di Bagno (1583–1663), Heerführer, Erzbischof, Apostolischer Nuntius und Kardinal

Siehe auch:
 Bad, Steinfurter Bagno
 Bagni, Bagne, Bagnes
 Bagno turco, Originaltitel des Films Hamam – Das türkische Bad